De Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 1997 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1997. De race werd verreden op 17 augustus 1997 op Donington Park in North West Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.

Mick Doohan werd voor de vierde keer op een rij gekroond tot 500 cc-kampioen met zijn tiende overwinning uit elf races.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1997
Groot-Brittannië